Matthew Wilson (Melbourne, 1977), ciclista australià
 Matthew Wilson (Cockermouth, 1987), pilot de ral·lis anglès